Партизанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Партизанское сельское поселение — входит в Кировский район Республики Крым
 Партизанское сельское поселение — входит в Узловский район, Тульская область
 Партизанское сельское поселение — входит в Абатский район, Тюменская область